Энергетик — название нескольких железнодорожных платформ:
 Энергетик — платформа Белорусской железной дороги.
 Энергетик — платформа Ижевского региона Горьковской железной дороги в Нефтекамске.
 Энергетик — платформа Куйбышевской железной дороги в Самаре.